Niemcy:
 Düsseldorf-Angermund – dzielnica Düsseldorfu
 Düsseldorf-Angermund – przystanek kolejowy w Düsseldorfie

Zobacz też:
 Angermund